Bundestagswahlkreis 162 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Chemnitz (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mittelsachsen (2009)
 Bundestagswahlkreis Freiberg – Mittlerer Erzgebirgskreis (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart I (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart-Süd (1980 und 1983)
 Bundestagswahlkreis Pirmasens (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Speyer (1949 bis 1961)